По́лдень, изначально — момент времени в середине дня, между восходом и заходом солнца (половина дня), момент верхней кульминации солнца — солнечный полдень.

Также принято называть полднем момент времени, когда часы показывают 12:00 по официальному местному времени, хотя солнечный полдень может наступать и раньше, и позже 12:00.

Солнечный полдень 
Солнечный полдень — момент верхней кульминации солнца, когда для наблюдателя в данной точке планеты центр солнечного диска проходит через небесный меридиан, и достигается максимальное возвышение солнца относительно горизонта.

По причине того, что Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, и ось её вращения отклонена от перпендикуляра к плоскости орбиты, момент времени солнечного полдня изменяется в течение года в пределах приблизительно ±15 минут от среднего значения (см. Солнечные сутки и Уравнение времени). Таким образом, используются следующие понятия:
 истинный полдень — момент верхней кульминации солнца;
 средний полдень — момент верхней кульминации так называемого среднего солнца — фиктивной точки, равномерно движущейся по небесному экватору с такой скоростью, что в своем годичном движении она всегда одновременно с истинным солнцем проходит через точку весеннего равноденствия.

Полдень по официальному времени 
По мере распространения устройств для отображения времени суток — часов, полднем также стал называться определённый момент времени по часам. В настоящее время это середина суток по часам — 12:00 по официальному местному времени. Однако принятый таким образом полдень может значительно отличаться по времени от солнечного полдня.

В системе часовых поясов максимальное теоретическое отклонение среднего солнечного полдня от принятого момента времени 12:00 составляет ±30 минут. В действительности разница между показаниями часов 12:00 и временем наступления среднего солнечного полдня может значительно превышать теоретическое отклонение и составлять 1 час и более, в зависимости от конфигурации часовых поясов (часовых зон) и возможного в некоторых странах перевода часов на летнее время.

Значение среднего полдня в административных центрах субъектов Российской Федерации см. Время в России#Полдень в городах России.

Полдень в столицах бывших союзных республик СССР

Полдень в странах мира 
В таблице представлено значение среднего солнечного полдня по состоянию на 2018 год в крупнейших городах некоторых многонаселённых стран мира (первые 50 стран по численности населения).

Значение среднего солнечного полдня рассчитано по географической долготе города (условного центра города). Географические координаты городов в десятичных градусах взяты в основном из одного источника и округлены до достаточного количества знаков после запятой.

См. также 

 Полночь
 Местное солнечное время
 Полуденный выстрел
 12-часовой формат времени
 Лахайнский полдень
 Полудница

Примечания 

Сутки